Huáscar puede referirse a:

 Huáscar, Inca (emperador) del Tahuantinsuyu de 1525 a 1532.
 Monitor Huáscar, buque de guerra chileno, anteriormente al servicio del Perú, que participó en la Guerra del Pacífico, y que actualmente es un museo naval en el puerto de Talcahuano, Gran Concepción, en la Región del Biobío al sur de Chile. 
 Puente Huáscar, estructura ubicada en la ciudad de Lima, Perú.
 Sport Huáscar, antiguo equipo de fútbol peruano.